Мали́шко — українське прізвище.

 Малишко Андрій Самійлович (1912—1970) — український поет, перекладач.
 Малишко Валентина Андріївна (1937—2005) — українська поетеса, сценаристка.
 Малишко Дмитро Володимирович ( 1987) — російський біатлоніст.
 Малишко Євген Олегович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Малишко Іван Олександрович ( 1936) — інженер-механік, доктор технічних наук, професор кафедри «Металорізальні верстати й інструменти» ДонНТУ.
 Малишко Микола Олексійович ( 1938) — український скульптор, художник.
 Малишко Роман Вікторович ( 1990) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища